

Prénom 
Anahí est un prénom.

Pseudonyme 

 Anahí Giovanna Puente Portilla (née en 1983), chanteuse et actrice mexicaine ;
 Anahí, son premier LP, sorti en 1993.